Билалов — тюркская фамилия, которая переводится на русский язык как «здоровый». Скорее всего, подобное имя могли дать от природы здоровому и сильному малышу. Оно могло также сопровождать человека в качестве своеобразного оберега от порчи и болезней.

Известные носители 
 Билалов, Ахмед Гаджиевич (род. 1970) — член Совета Федерации России.
 Билалов, Зейнидин (род. 1965) — азербайджанский спортсмен-паралимпиец.
 Билалов, Зуфар Зиятдинович — российский татарский эстрадный певец, народный артист Республики Татарстан — 2009 год.
 Билалов, Ильшат Минтагирович (род. 1985) — российский хоккеист, защитник.
 Билалов, Магомед Гаджиевич — российский бизнесмен, младший брат Ахмеда Билалова.
 Билалов, Мустафа Исаевич (род. 1948) — советский и российский философ.
 Билалов, Нияз Алмазович (род. 1994) — российский дзюдоист.

 Билалова, Полина Дамировна (род. 2001) — российская пловчиха.
 Билалова, Марта Гаджиевна (1941—1980) — советская артистка балета.

См. также 
 Билал
 Билала